Helminthoglypta californiensis är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1838.  Helminthoglypta californiensis ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
californiensis